Černín bezeichnet

Černín, Gemeinde im Okres Znojmo, Tschechien
Černín, Ortsteil von Lukavec u Hořic, Okres Jičín
Černín, Ortsteil von Zdice, Okres Beroun

Černín z Chudenic, böhmisches Adelsgeschlecht, siehe Czernin von Chudenitz